

Bâtiments 
 Hôtel de Villeroy (Paris, 1er arrondissement), Paris
 Hôtel de Villeroy (Paris, 7e arrondissement), Paris
 Musée des Tissus et des Arts décoratifs dans  l'hôtel de Villeroy, Lyon

Homonymie de toponyme